Lorenzo Suárez, nombre y apellido, puede referirse a:

 Lorenzo Suárez de Mendoza (1518-1583), virrey de Nueva España;
 Lorenzo Suárez de Figueroa, conquistador español;
 Cualquiera de los distintos miembros de la Casa de Feria que han llevado el nombre de Lorenzo Suárez de Figueroa;
 Lorenzo Suárez, pintor español activo en Murcia en la primera mitad del siglo XVII.